Podsavezna nogometna liga Skoplje - I. razred, također kao i I. razred Nogomotnog podsaveza Skopje je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1961./62.  Sudjelovalo je 13 klubova, a prvak je bio "KSK" iz Kumanova.

Ljestvica 

 naselje Gjorče Petrov - danas dio naselja Skoplje

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice  
 Makedonska liga 1961./62. 
 Podsavezna liga Tetovo 1961./62.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak FSJ 1961-62, Beograd, 1962., ISSN: 0351-2894, str. 204  
  

MAK 1961-62 Skoplje
MAK 2 Skoplje1 
1961-62 2 Skoplje-1
1961-62 2 Skoplje-1